

Asociación de Cooperadoras Técnicas de la Institución Teresiana 
Historia : Educación : Mujeres : Institución Teresiana

Asamblea de la Asociación celebrada en el verano de 1922 en San Sebastián

La Asociación de Cooperadoras Técnicas de la Institución Teresiana (fundada en España en 1918) fue una asociación educativa de carácter profesional formada por mujeres, en su mayoría profesoras de Escuela Normal e inspectoras de Primera Enseñanza, tituladas por la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Formaba parte de la Institución Teresiana, fundada por Pedro Poveda y conocida, en sus primeros años, como la Obra de las Academias Teresianas.

Referencias

Bibliografía 

 

Educación en España